L'église de Luther peut désigner :

Finlande 
 l’église de Luther, église à Helsinki ;
 l’église de Luther, église à  Jyväskylä ;
 l’église de Luther, église à Lahti ;
 l’église de Luther, église à Turku.

Lettonie 
 l’église de Luther située dans la banlieue de Riga.